Sadovaïa, une rue du centre historique de Saint-Pétersbourg,
 Sadovaïa une station du métro de Saint-Pétersbourg nommée en référence à la rue éponyme qu'elle dessert,